Niemcy:
 Milda – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Inne:
 Milda – bogini miłości